

Anno 
 589 o 589 a.C.

Codici 
 589 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Santa Lucia Stroncone, nel comune di Stroncone, in provincia di Terni

Matematica 
 589 – numero